Пузановка — название населённых пунктов в России:
 Пузановка — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Пузановка — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Пузановка — прежнее название села Преображенка в Пугачёвском районе Саратовской области.